CAM, o Cam, pueden estar referidos o vinculados a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas con nombre propio o seudónimo Cam 
 Cam (1984-), también conocida como Camaron Ochs y como Camaron Marvel Ochs, cantante y compositora estadounidense de música country.
 Cam Archer (1982-), cineasta, escritor y fotógrafo estadounidense.
 Cam Cairncross (1972-), deportista australiano, lanzador zurdo en la Liga Mayor de Béisbol.
 Cam Cameron (1961-), deportista estadounidense, entrenador de fútbol americano.
 Cam Gigandet (1982-), también conocido como Cam wilangel Gigandet y como Cam wilangel Joslin Gigandet, actor estadounidense.
 Cam Janssen (1984-), también conocido como Cameron Wesley Janssen, deportista profesional estadounidense, jugador de hockey sobre hielo.
 Cam McCaffrey (1983-), deportista canadiense, jugador profesional de hockey sobre hielo.
 Cam Neely (1965-), también conocido como Cameron Michael Neely, deportista canadiense, jugador de hockey sobre hielo.
 Cam Newton (1989-), también conocido como Cameron Jerrell Newton y como Cameron Jerrell "Cam" Newton, y apodado 'SuperCam', deportista estadounidense, jugador profesional de fútbol americano.
 Cam Ward (1984-), también conocido como Cameron Kenneth Ward, deportista canadiense, jugador (portero) profesional de hockey sobre hielo.
 Cam Woolley (1957-), reportero de tráfico y seguridad canadiense, y oficial de policía (rango de sargento).

Personas con apellido Cam 
 Helen Cam (1885–1968), también conocida como Helen Maud Cam, historiadora inglesa de la Edad Media.
 Sandra Cam (1972-), deportista belga, nadadora de estilo libre que representó a su país en dos Juegos Olímpicos de Verano consecutivos (Barcelona, España, 1992) y (Atlanta, Estados Unidos, 1996).

Historia bíblica 
 Cam, personaje bíblico, hijo de Noé según la Biblia, de quien descienden las tribus de Canaán.

Acrónimos 
 Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con sede en la Comunidad Valenciana, España.
 Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), en España, y en el centro de la península ibérica.
 Comunidad Autónoma de Murcia (CAM), en España, y en el sudeste de la península ibérica,
 Club Atlético Montemar (CAM), con sede en Alicante (España), y fundado en 1931.
 Club Atlético Maracaibo (CAM), equipo de fútbol venezolano de la ciudad homónima, y fundado en 2009.
 Clube Atlético Mineiro (CAM), club multi-deportivo con sede en Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais (Brasil), y fundado en 1908.
 Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización terrorista que reivindica la autonomía de la etnia mapuche.
 Compañía Andaluza de Minas (CAM), empresa minera española que operó entre 1929 y 1996.

Acrónimos del idioma inglés 
 Fabricación asistida por computadora, por el acrónimo de 'Computer-Aided Manufacturing'.
 Gestión del asesoramiento a clientes, por el acrónimo de 'Customer Advise Management'.
 Medicina complementaria y alternativa, por el acrónimo de 'Complementary and Alternative Medicine'.
 Memoria de contenido direccionable, por el acrónimo de 'Content-Addressable Memory'.
 Metabolismo ácido de las Crassulaceae, por el acrónimo de 'Crassulaceae Acid Metabolism'.

Miscelánea 
 Buque CAM, donde CAM es la sigla correspondiente a 'Catapult Aircraft Merchantman' (en español: buque-escolta con aviones catapultados), un tipo de barco británico de la Segunda Guerra Mundial, resultado de la adaptación de navíos-cargo británicos para su uso como navíos-escolta (estas adaptaciones se implementaron a partir de 1941 como soluciones de urgencia, en razón que en ese momento se tenía una gran penuria de navíos-escolta; dado que este tipo de buque no tenía un sistema de aterrizaje, el piloto debía lanzarse en paracaídas y amerizar, y cada avión servía sólo para una misión).
 Río Cam, un afluente del río Gran Ouse en el este de Inglaterra, que atraviesa la ciudad de Cambridge.

Acrónimos